Aseri se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Aseri, comună (vald) în Regiunea Ida-Viru, Estonia

Localități
 Aseri, târgușor (alevik), reședința comunei Aseri, Ida-Viru .